Karabin maszynowy Typ 1 – japoński ciężki karabin maszynowy z okresu II wojny światowej
 Lotniczy karabin maszynowy Typ 1 – lotniczy karabin maszynowy Sił Powietrznych Cesarskiej Armii Japonii kalibru 7,9 mm produkowany początkowo pod oznaczeniem „Typ 100”
 Karabin maszynowy Ho-103 – lotniczy karabin maszynowy Sił Powietrznych Cesarskiej Armii Japonii kalibru 12,7 mm produkowany także pod oznaczeniem „Typ 1”
 Karabin maszynowy Typ 98 – lotniczy karabin maszynowy Sił Powietrznych Cesarskiej Armii Japonii kalibru 7,9 mm produkowany także dla Sił Powietrznych Cesarskiej Japońskiej Marynarki Wojennej pod oznaczeniem „Typ 1”